Плате:

Топоним 
 Плате — коммуна в Германии.

Персоны 
 Плате, Йохен (1962) — немецкий дзюдоист.
 Плате, Фритьоф (1836—1899) — норвежский предприниматель.

См. также